Silesia – łacińska nazwa Śląska, używana także w innych językach
 Silesia – jeden z euroregionów, leżących na terenie Polski
 Silesia – nazwa używana przez Górnośląski Związek Metropolitalny, często jako Metropolia Silesia
 Silesia – dawna, niemiecka loża wolnomularska z siedzibą w Legnicy
 Silesia – huta cynku w Świętochłowicach
 Silesia – zespół szkół w Czechowicach-Dziedzicach
 Silesia – nagroda kulturalna na Dolnym Śląsku
 Silesia – nazwa pociągu, który 22 maja 1842 roku zainaugurował linię Kolei Górnośląskiej między Wrocławiem i Oławą, jest to najstarsza linia kolejowa na terytorium dzisiejszej Polski
 Silesia – marka lodówek produkowanych w czasach PRL
 Silesia – czasopismo
 (257) Silesia – planetoida
 MF Silesia – polski prom
 TV Silesia – regionalna stacja telewizyjna
 KWK Silesia – kopalnia węgla kamiennego, znajdująca się w Czechowicach-Dziedzicach
 PG Silesia – przedsiębiorstwo w Czechowicach-Dziedzicach działające na terenie dawnej KWK Silesia
 Silesia – zespół filmowy
 Silesia – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Carbon
 Silesia – polska odmiana kroju pisma Excelsior

Kluby sportowe:
 Silesia Miechowice
 Silesia Miners
 Silesia Racibórz

Inne:
 Expo Silesia
 Lux ex Silesia
 Silesia City Center
 Silesia Marathon
 Silesia Star
 Silesia Superior

Zobacz też 
 Schlesien, Śląsk